24 ноября 2014 года студия выпустила диск с саундтреком к спецвыпускам «День Доктора» и «Время Доктора». Авторство большинства композиций принадлежит композитору сериала, Мюррею Голду. Диск имеет два взаимозаменяемых варианта обложки, по одному на каждый спецвыпуск.

Список композиций

Примечания

Литература 
 

Саундтреки 2014 года